PPM steht für:
 Parry People Mover, britischer Triebwagen
 Peak program meter, Aussteuerungsmesser von Audiosignalen
 Perl Package Manager, Softwaretool
 Portable Pixmap, Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten
 Positions and Proper Motions, Sternkatalog des Astronomischen Rechen-Instituts Heidelberg, siehe Sternkatalog #Weitere Kataloge
 Prediction by Partial Matching, Datenkompressionsverfahren
 Processor Power Module, ein Spannungsregler, siehe Voltage Regulator Module
 Protonen-Präzessions-Magnetometer, siehe Protonenmagnetometer, Gerät zur Messung des Erdmagnetfeldes
 Puls-Pausen-Modulation, Modulation im Bereich von Modellbaufunkfernsteuerungen
 Pulsphasenmodulation, spezielle Art der Modulation
 Puls-Position-Modulation, eine Signalmodulation mit Anwendung in Automatic Dependent Surveillance bei Flugzeugen

Politik, Wirtschaft, Verwaltung:
 Parti du Peuple Mauritanien, Partei des Mauretanischen Volkes
 Partido del Pueblo Mexicano, Partei des Mexikanischen Volkes, ehemalige mexikanische Partei
 Partido Popular Monárquico, Monarchistische Volkspartei, politische Partei in Portugal
 Partizipatives Produktivitätsmanagement, zielorientierte Managementtechnik aus der Organisationspsychologie für Arbeitsgruppen

 Polizeipräsidium München, Landespolizei Bayerns
 Pompano Beach Airpark  (IATA-Code), Flugfeld von Pompano Beach, Broward County, Florida
 Potain Poclain Matériel, ehemaliger französischer Baumaschinen- und Kranhersteller
 Pre-Production Meeting, Treffen vor dem Dreh eines Werbefilms
 Process Performance Management
 Progressive Party of Maldives, eine Partei auf den Malediven
 Projektportfoliomanagement, Methode zur Steuerung der Projekte einer Organisationseinheit
 Projekt- und Produktmanagement

ppm steht für:
 Papuma (ISO-639-3-Code), ost-malayo-polynesische Sprache auf Neuguinea
 parts per million, relative Maßangabe

.ppm steht für:
 Dateiendung für Dateien mit Portable Pixmap zur Speicherung von Bilddaten

Abkürzung